

Toponyme 
 Machelen est une commune belge située dans la province du Brabant flamand
 Machelen est une section de la commune belge de Zulte

Voir aussi 
 Échangeur de Machelen, échangeur autoroutier situé à Machelen (Brabant flamand)

Homonymie de localités